Арфведсони́т — минерал класса силикатов. Относится к амфиболам, подсемейству щелочных амфиболов. Название минералу дано в честь шведского химика И. А. Арфведсона.

Встречается в Хибинском массиве (Кольский полуостров), Озёрном массиве (Восточная Сибирь), Норвегии, Италии, Гренландии, США, Австралии, Украине.

Литература 
 Минералогическая энциклопедия/Под ред. К. Фрея: Пер. с англ. — Л.: Недра, 1985 г.
 Геологический словарь. Том 1. М.: Недра. 1978 г.
 Mineralogical Record: 29: 169—174.
 Hawthorne, F.C., Oberti, R., Ottolini, L., and Foord, E.E. (1996b) Lithium-bearing fluor-arfvedsonite from Hurricane Mountain, New *Hampshire: a crystal-chemical study. Canadian Mineralogist: 34: 1015—1019.
 Ishida, K. and Hawthorne, F.C. (2001) Assignment of infrared OH-stretching bands in mangano-arfvedsonite and richterite through heat-treatment. American Mineralogist: 86: 965—972.
 Hawthorne, Frank C., and Roberta Oberti (2006), On the classification of amphiboles: Canadian Mineralogist:44(1): 1-21.

Ссылки 
 Арфведсонит в геовикипедии.

Минералы натрия
Минералы магния
Минералы железа
Силикаты (минералы)
Соединения железа по алфавиту
Минералы, названные в честь людей
Амфиболы